Мара́т Магоме́дович Дау́дов (; ) — украинский футболист, полузащитник

Игровая карьера 
Воспитанник луганского футбола. После завершения обучения играл в дубле «Зари». В 2007 году пол сезона провёл в аренде в алчевской «Стали». Среди «сталеваров» Даудов был основным игроком команды, заполняя вакансию юноши 1989 года рождения, который по регламенту соревнований должен был присутствовать на поле в каждой из команд первой лиги. Всего в алчевском клубе 18-летний футболист провёл 15 игр, забил 1 гол. В 2008 году луганский тренер «Гелиоса» Юрий Погребняк пригласил молодого футболиста в свою команду. В «Гелиосе» со временем стал одним из ключевых игроков, в сезоне 2009/10 вместе с Юрием Фоменко был лучшим бомбардиром команды. В том сезоне 20-летний футболист забил 7 голов и отдал 5—7 результативных передач.

В феврале 2012 года Даудов подписал контракт с клубом «Нефтяник-Укрнефть». За время, проведённое в ахтырском клубе, неплохо проявил себя на левом фланге полузащиты. За год сыграл 31 матч, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. В декабре того же года после истечения срока контракта он покинул клуб в статусе свободного агента. После этого проходил просмотр в «Севастополе». Заключил контракт с перволиговым ФК «Сумы». Через полгода был приглашён в запорожский «Металлург», который тренировал Сергей Пучков. По итогам проведённого с командой турецкого сбора была достигнута принципиальная договоренность о подписании полноценного контракта, но футболист в Запорожье не остался.

Зимой 2014 года проходил просмотр в солигорском «Шахтёре», но не произвел должного впечатления на тренерский штаб белорусской команды и покинул расположение горняков. Продолжил карьеру в ФК «Полтава».

Летом 2014 года Даудов заключил контракт с клубом армянской Премьер-лиги «Гандзасар», который к тому времени тренировал Сергей Пучков. В первой половине чемпионата Армении футболист провёл 14 матчей (из 15-ти командных), отличившись в них двумя голами и 6-ю результативными передачами. В «Гандзасаре» играл на позиции как левого полузащитника, так и правого полузащитника. Во время зимнего перерыва в чемпионате тренер Пучков покинул армянский клуб. Вслед за ним из команды ушли и украинские легионеры Алексей Пинчук, Борис Орловский, Антон Монахов и Артём Прошенко. Марат Даудов и ещё один украинец Василий Палагнюк остались в команде.

В начале 2015 года перешёл в «Горняк-Спорт». 25 ноября того же года было объявлено о прекращении сотрудничества между игроком и клубом «Горняк-Спорт». После ухода из Горняк-Спорт Марат продолжил карьеру в клубе Горняк Кривой Рог, сыграв за них один матч, в котором он отличился голом и голевой передачей, что помогло его команде в итоге победить свой бывший клуб со счетом 3:1, Марат был заменен на 35 минуте из-за травмы приводящей мышцы. К сожалению, в оставшихся играх он участия принять не смог.

В июне 2016 года Марат подписал годовой контракт с чемпионом Армении ФК «Алашкерт», куда перебрался вместе с ещё двумя украинцами Антоном Савиным и Дмитрием Ховбошой. За новый клуб Даудов не сыграл ни одного матча ни в чемпионате, ни в еврокубках из-за организационных вопросов, и уже в августе того же года подписал контракт с историческим грандом армянского футбола — «Араратом», шедшим на последнем, 6-м, месте в армянской высшей лиге.

20 сентября 2018 года стал игроком клуба «Верес», подписавши контракт сроком на один год.

Семья 
Брат Марата, Даудов Руслан Рамазанович, также занимался футболом на профессиональном уровне.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Гелиос»
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Игроки ФК «Сумы» (2008)
Игроки ФК «Полтава» (2007)
Игроки ФК «Гандзасар» Капан
Игроки ФК «Гандзасар-2»
Игроки ФК «Горняк-Спорт»
Игроки ФК «Горняк» Кривой Рог
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Краматорск»
Игроки ФК «Верес»
Игроки ФК «Полесье» Житомир